Абу́ Мансу́р () — кунья, означающая «отец Мансура».

 Абу Мансур аль-Матуриди (870—944) — исламский мыслитель, основатель и эпоним одной из школ калама — матуридизма.
 Абу Мансур аль-Азхари (895—980) — арабский лексикограф, филолог и грамматик арабского языка.
 Абу Мансур Мухаммад аль-Кахир Биллах (899—950) — багдадский халиф из династии Аббасидов.
 Абу Мансур Абду-ль-Малик ас-Саалиби (961—1038) — арабский учёный-филолог.
 Абу Мансур Абду-ль-Кахир ибн Тахир аль-Багдади (980—1037) — ашаритский богослов, один из имамов калама, шафиит, математик.
 Абу Мансур Али ибн Язид (? — 1043) — ширваншах (1034—1043).
 Абу Мансур Низар (1045—1095) — старший сын исмаилитского халифа аль-Мустансира из династии Фатимидов. Эпоним исмаилитского течения низаритов.
 Абу Мансур аль-Фадль аль-Мустаршид Биллах (1092—1135) — халиф из династии Аббасидов, правивший с 1118 по 1135 год.
 Мухтар Робоу (Абу Мансур) — министр по делам религии Сомали с 2 августа 2022 года.